ЭУТ — аббревиатура, может означать:

 Электроакустика и ультразвуковая техника
 Электроугольный графит
 Электрически управляемый транспарант
 Экономический уровень технологий
 Эжекторный усилитель тяги
 Электронное универсальное табло
 Элементы уличной торговли (киоски, павильоны, трейлеры и прочее)
 Система электроснабжения, управления и телекоммуникаций
 Экспертиза условий труда
 Электроусилитель тормоза